Cinclidium är:

 Cinclidium (fåglar) – ett fågelsläkte
 Cinclidium – ett släkte av bladmossor, se uddmossor